Металист Харков (на украински ФК „Металіст“ Харків) е украински футболен отбор, играещ в Украинската Премиер Лига. Основан през 1925 г., тимът е базиран в град Харков.

През годините отборът се опитва да стигне до шампионата на СССР по футбол, като най-накрая успява през 1960. След поредица от изпадания и изкачвания Металист се завръща на най-високото ниво през 1982, като остава там до разпадането на СССР. Клубът е печелил веднъж Купата на СССР, а и веднъж е бил втори.

От сезон 2006/07 Металист завършва все на третото място. В настоящия състав на отбора личат имената на Клейтон Шавиер (който е и капитан), Марко Девич, Фининьо, Тайсън, Марлос, Андрей Воробей и бразилецът с украински паспорт Едмар.

Европейски участия

Външни препратки 
 Статистика за Металист (Харков) в Евротурнирите
 Всичко за Металист (Харков) – фен сайт

Украински футболни отбори
Харков